Левестам (Левестамм) () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Левестам, Генрих Фридрих (1817—1878) — доктор философии; профессор Варшавского университета.
 Левестам, Матвей Юрьевич (1827—1903) — русский архитектор.
 Левестам, Михаил Юльевич (1847—1906) — русский генерал, участник русско-турецкой 1877—1878 годов и русско-японской войн.
 Левестамм, Нина Николаевна (наст. фам. Литовцева, по мужу — Качалова) — русская советская актриса и режиссёр, народная артистка РСФСР (1948), жена Василия Качалова, мать Вадима Шверубовича.
 Левестам, Юрий Матвеевич (1801—1854) — коллежский советник, акушер.

См. также 
 Лёвенштамм

Примечания